Gandesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gandesa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Gandesa (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar